Буйвід — прізвище литовського походження (в Литві має форму Буйвідас, жіночі форми Буйвідайте, Буйвідене, в Латвії — Буйвідс).
 Буйвід Іван Фридрихович — генерал Української держави.
 Одо Буйвід — польський вчений.